Номерные знаки транспортного средства Монголии состоят из четырёх цифр и трёх кириллических букв. Дизайн напоминает советский стандарт номерных знаков с 1980 по 1993 (ГОСТ 3207-77), у которых было четыре цифры и три буквы.

Образец автомобильных номеров в Монголии до 2001

С 2001 номера изменились — они должны теперь содержать национальный символ («Соёмбо») в красном, налево от чисел, и — между цифрами и буквами — овал с кодом государства (MNG) [1].

Первые две буквы от трёхбуквенного являются кодом области (аймака), в котором зарегистрировано транспортное средство:

Монголия
Транспорт в Монголии